Paolo Olmi ist der Name folgender Personen:

* Paolo Olmi (Mönch) (Paulus Ulmeus, Paulus Lulmius; 1414–1484), italienischer Augustinermönch und Historiograph 
 Paolo Olmi (Dirigent) (* 1954), italienischer Dirigent